Niemcy:
 Tanna – dzielnica gminy Starkenberg, w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Altenburger Land
 Tanna – miasto w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Orla

Vanuatu:
 Tanna – wyspa